Superliha 2020-2021 var den 30:e säsongen av Superliha (den högsta ligan inom volleyboll för damer i Ukraina). Serien vanns av SK Prometej, vilket var klubbens första titel.

Seriespel

Grönt = Kvalificerade för semifinal. Gult = Kvalificerade för kvartsfinal.

Kvartsfinaler

|}

|}

Semifinaler

|}

|}

Final

|}

Referenser

2020-2021